Бомонт може да се отнася за:
 Бомонт, град в Тексас, САЩ
 Андрея Бомонт, героиня от комикси
 Мари Бомонт, групов псевдоним на две американски писателки
 Мат Бомонт (р. 1959), английски писател